

Ісади — хутір, Грязовецький район, Вологодська область
 Ісади — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область